Первая лига 1976/1977 годов () — 51-й сезон чемпионата Чехословакии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Чехословакии на rsssf.com

1976/1977
Чехословакия
Чехословакия
Спорт в Чехословакии в 1976 году
Спорт в Чехословакии в 1977 году